Always Ascending (album) - album van de band Franz Ferdinand
 Always Ascending (single) - single van de band Franz Ferdinand van bovenstaand album